Laan van Nieuw Oost-Indië, een straat in Den Haag
Station Den Haag Laan v NOI, een treinstation